Justs Sirmais – cantante lettone
 Mārtiņš Sirmais – atleta lettone di orienteering
 Zigismunds Sirmais – giavellottista lettone